Paul Vacher est le nom porté par :
  (mort en 1975), parfumeur français connu pour la création des parfums Le Galion en 1936, puis pour sa collaboration au parfum Miss Dior pour Christian Dior en 1947 avec Jean Carles, et Arpège pour Lanvin en 1927 avec André Fraysse.

 Paul Vacher, professeur d'histoire à la Sorbonne.